Hetmanek ist der Familienname folgender Personen:
Alfons Hetmanek (1890–1962), österreichischer Architekt
Barbara Hetmanek (* 1988), deutsche Handballspielerin und -trainerin